Regierung Keating steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Keating I (1991–1993)
 Regierung Keating II (1993–1996)